Rhamphochela är ett släkte av kräftdjur. Rhamphochela ingår i familjen Lubbockiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Rhamphochela